

Списак утакмица

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Црна Гора против других репрезентација

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Фудбалска репрезентација Црне Горе
Ц